Залесье — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии. Залесье включено в Горянский сельсовет.

География 
В трёх километрах от деревни есть станция Глушанино. Деревня расположена около границы Полоцкого и Шумилинского районов Витебской области.
К северо-востоку от деревни расположен Ландшафтный заказник «Козьянский».

Население

Транспорт

Автомобильный транспорт 
Через Залесье проходит трасса  (Полоцк — Витебск).
Имеет автобусное сообщение с Полоцком ( с сентября 2021 года автобус отменен)

Железнодорожный транспорт 
Глушанино — железнодорожная станция с направлениями на Полоцк, Витебск. Находится в 3 километрах от деревни.

Реки 
На территории деревни протекает река Дивать, впадающая в Западную Двину.

История 
До начала Великой Отечественной войны история деревни не известна. Во времена ВОВ большинство жителей деревни перешло на сторону немцев. Но остались и те, кто остался на стороне СССР. В период с 1941—1944 годов на территории деревни велись ожесточённые бои. По рассказам старых жителей деревни немцы хотели сделать на территории деревни немецкое кладбище. В лесу рядом с деревней в 1941—1944 годах также велись бои против немцев. Где-то в глубине леса упал самолёт то ли с немцами, то ли с советскими солдатами. В 1942—1943 году около деревни упал самолёт с советским лётчиком, который долго считался неизвестным солдатом. После войны его распознали и нашли родных. Деревня до сих пор хранит тайны тех страшных времён, когда немцы были на территории Беларуси. Вплоть до 1990-х годов в деревне насчитывали около 200 дворов. В настоящее время их осталось около 25. До 1990-х годов в деревне Залесье действовала школа. В 1990-х годах её закрыли из-за недостатка учеников, всех оставшихся учеников перевели в горянскую среднюю школу. Школу превратили в жилой дом.

Примечания 

Населённые пункты Полоцкого района